Perryville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Perryville (Alaska)
 Perryville (Arkansas)
 Perryville (Kentucky)
 Perryville (Maryland)
 Perryville (Missouri)